Полизи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мюсси-сюр-Сен. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10296.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 35 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 182 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 129 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 99 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 99 активных работали 93 человека (49 мужчин и 44 женщины), безработных было 6 (2 мужчины и 4 женщины). Среди 30 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Полизи (XVI век). Памятник истории с 2011 года
 Церковь Сен-Фели (XII век). Памятник истории с 1926 года
 Придорожный крест, известный как «Крест священника» (XV век). Памятник истории с 2011 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об